El término Tecate puede referirse:

Geografía

En México
a Tecate, un municipio del estado de Baja California;
a Tecate, una ciudad de Baja California, cabecera del municipio del mismo nombre;

En Estados Unidos
a Tecate, una localidad estadounidense, en el estado de California;

Mercadotecnia
a Tecate, una marca registrada de cerveza, elaborada por la compañía cervecera Cuauhtémoc Moctezuma.